Molnár György (1820–1880) ügyvéd, országgyűlési képviselő
Molnár György (1830–1891) színész, rendező, színigazgató
Molnár György (1901–1977) válogatott labdarúgó, bajnoki gólkirály
Molnár György (1907–1987) költő, újságíró, festőművész, könyvkiadó
Molnár György (1910–1998) építész, grafikus, karikaturista
Molnár György, Kossuth-díjas földműves
Molnár György (1928) író
Molnár György (1948) színházi és filmrendező
Molnár György (1949) rockzenész (az Omega együttes gitárosa)
Molnár György állami díjas bányamérnök
Molnár György (1954) közgazdász, matematikus
Molnár György (1955) hadtörténész